Andy Kaufman peut désigner :
 Andy Kaufman (1949-1984), un acteur, scénariste, compositeur et producteur américain ;
 Andy Kauffman, un alpiniste qui a participé à la première ascension du Gasherbrum I.